Kläsener ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Kläsener (1826–1912), deutsch-niederländischer Kirchenmaler, Nazarener der Düsseldorfer Malerschule
 Hubertus Kläsener (* 1988), deutscher Springreiter
 Stefan Kläsener (* 1964), deutscher Journalist und Theologe
 Thomas Kläsener (* 1976), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Kläsener (* 1962), deutscher Organist und Chorleiter